Oldcastle kan syfta på följande platser:

Irland 

 Oldcastle (ort), Leinster, An Mhí,

Storbritannien 

 Oldcastle (slott i Storbritannien, Wales), Monmouthshire, 
 Oldcastle, Cheshire, tidigare civil parish, England, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar